Prima invasione mongola della Polonia – 1240-1241
 Seconda invasione mongola della Polonia – 1259-1260
 Terza invasione mongola della Polonia – 1287-1288